Дурбар, дарбар (перс. — аудиенция, зал, царский двор, резиденция монарха) (в средневековых мусульманских государствах) — 1) совет знати при монархе; 2) торжественный приём. В этом значении употреблялся в колониальной Индии — дурбар при вице-короле Индии и губернаторах провинций). В обоих значениях существовал в Афганистане в 1-й трети XX в. В современном Иране дарбар — шахский двор.
 Нараянхити Дурбар (Королевский дворец) — бывшая резиденция королей Непала, ныне — музей. Расположен в центральной части Катманду
 Сингха Дурбар — дворец в Катманду, возведенный примерно столетие назад в подражание королевскому дворцу
 площадь Дурбар — одна из основных достопримечательностей Катманду и Долины, где расположен Королевский дворец и большое количество пагод и храмов
 Дурбар-холл — пещера с изваяниями буддийских монахов (буддийский пещерный храмово-монастырский комплекс около Боривали, пригорода Мумбаи на северо-западе острова Мумбаи в Индии
 Ниранкари Дарбар — секта, основанная в 1851 Дайал Сингхом (мечтал возродить сикхизм первых гуру, не принимал нововведений гуру Гобинд Сингха и не прошел посвящения в хальсу)
 Делийский дарбар — название масштабных собраний, проходивший в делийском Парке коронации в Индии в ознаменование коронации королей и королев Соединённого Королевства.

Персоналии 
 Исмаил Дарбар — композитор
 Дарбара Дас — сын и преемник Дайал Сингха, издавший его учение

Примечания